Чайна Оупън 2010 е 12-ото издание на Чайна Оупън. Турнирът е част от категория „Висши“ на WTA Тур 2010. Провежда се в Пекин, Китай от 1 до 10 октомври.

Поставени тенисистки

Схема на сингъл

Финална фаза

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Поставени двойки

Схема на двойки

Горна половина

Долна половина

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2010
Чайна Оупън